Гатча — топоним:

 Гатча — деревня в Брестской области
 Гатча — пересыхающая река (сай) в Навоийском вилояте